

Вандалія — місто, штат Іллінойс
 Вандалія — місто, штат Міссурі
 Вандалія — місто, штат Огайо
 Вандалія — селище, штат Мічиган